Филип Хьюз:
* Хьюз, Филип (род. 1964) — североирландский футболист.
 Хьюз, Филип (род. 1981) — ирландский футболист.